Bush Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Bush Mountain (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Bush Mountain (Alaska)	
 Bush Mountain (Kalifornien)	
 Bush Mountain (Pennsylvania)	
 Bush Mountain (Texas)	
 Bush Mountain (Greene County, Virginia)	
 Bush Mountain (Rockingham County, Virginia)	

Siehe auch:
 Brush Mountain